A halhatatlan sakkjátszma az egyik leghíresebb sakkjátszma a sakk történetében. A játszmát 1851. június 21-én váltotta Londonban Adolf Anderssen és Lionel Kieseritzky.
A játék során világos először az egyik futóját, majd mindkét bástyáját veszni hagyja, végül vezéráldozattal ad mattot. A híres játszma mattja már többször reprodukálódott.

Megjegyzések a játszmához

1. e2-e4 e7-e5 2. f2-f4
A játék királycsellel kezdődött. Világos gyalogot áldoz a gyors fejlődés érdekében. Ma már nagyon kevés nagymester játssza ezt a megnyitást. Leggyakrabban az exvilágbajnok Borisz Vasziljevics Szpasszkij játszotta.
2. ... e5xf4
Kieseritzky elfogadja az áldozatot, bár Ff8-c5-tel visszautasíthatta volna.
3. Ff1-c4 Vd8-h4+
A királyfutó-lépés, amely lehetővé teszi világosnak a sáncolást, ezzel bástyáját a nyílt vonalra juttatva. A vezérsakkra elvész a sáncolás lehetősége. Sötét súlyos árat fizet ezért, mert most a vezérét gyorsan lehet támadni.
4. Ke1-f1 b7-b5?

5. Fc4xb5 Hg8-f6 6. Hg1-f3
Megpróbál úgy fejlődni, hogy közben támadja a sötét vezért, ezzel is időt nyerve.
6. ... Vh4-h6 7. d2-d3
Ezzel a lépéssel megszilárdítja állását a centrumban. Egy német sakkozó, Robert Hübner 7. Hc3-at ajánlotta.
7. ... Hf6-h5
Fenyeget Hg3+, vezérnyeréssel.
8. Hf3-h4
Bartłomiej Macieja szerint 8. Bh1-g1 jobb.
8. ... Vh6-g5 9. Hh4-f5 c7-c6
9. ... g6
10. g2-g4 Hh5-f6 11. Bh1-g1!

11. ... c6xb5?
11. ... h5.
12. h2-h4
Az f5 huszárt gyalogok védik.
12. ... Vg5-g6 13. h4-h5 Vg6-g5 14. Vd1-f3

14. ... Hf6-g8
Utat enged a vezérnek.
15. Fc1xf4
15. Hc3!
15. ... Vg5-f6 16. Hb1-c3 Ff8-c5
Egy átlagos fejlődő mozdulat, amelyik támadja a g1 bástyát.
17. Hc3-d5
Világos ellentámadásba lendül.
17. ... Vf6xb2

18. Ff4-d6

18. ... Fc5xg1?

19. e4-e5!
Egy újabb feláldozott világos bástya. A lépés meggátolja, hogy a vezér részt vegyen a védelemben. 19. Hxg7+ Kd8 20. Fc7#.
19. ... Vb2xa1+ 20. Kf1-e2
Sötét itt feladta a játszmát. Kling és Horwitz mondta, hogy a legjobb lépés a 20. ... Hb8-a6, majd pedig matt három lépésben.
20. ... Hb8-a6
20. ... Fa6 után sötét állása még mindig reménytelen.
21. Hf5xg7+ Ke8-d8 22. Vf3-f6+

Miután Andersen feláldozta egy futóját és két bástyáját, vezéráldozatos mattot adott. Hatalmas tűzijáték, és a matt már nem védhető.
22. ... Hg8xf6 23. Fd6-e7 matt.

Források 
 Lionel Kieseritzky: La Régence, Juli 1851
 Kling und Horwitz: The Chess Player, Juli 1851
 Adolf Anderssen vs Lionel Adalbert Bagration Felix Kieseritsky Chessgames.com

Sakkjátszma